Lauritzen ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Otto Lauritzen (* 1956), norwegischer Radrennsportler
 Jan Thomas Lauritzen (* 1974), norwegischer Handballspieler und -trainer
 Karsten Lauritzen (* 1983), dänischer Politiker (Venstre)

 Lauritz Lauritzen (1910–1980), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Lauritzen (* 1959), dänischer Beamter, Reichsombudsmann Grönlands
 Steffen Lauritzen (* 1947), dänischer mathematischer Statistiker
 Theo Lauritzen (1911–1978), Schweizer Plastiker und Zeichner

Sonstiges:
 Lauritzen Bay, Bucht an der Oates-Küste, Antarktika
 Lauritzen-Preis (Dänisch: Lauritzen-prisen), dänischer Schauspielpreis

Siehe auch:
 Lauridsen
 Lauritsen